Gulf – prowincja Papui-Nowej Gwinei
Miejscowości w USA:
 Gulf – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
Gminy w USA:
 Gulf (ang. Gulf Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gulf (ang. Gulf County) – w stanie Floryda